Die Superbullen steht für folgende Filme:

 Die Superbullen (1997), deutscher Fernsehfilm von Otto Retzer 
 Die Superbullen (2011), deutscher Film von Gernot Roll
 Super Troopers – Die Superbullen, US-amerikanischer Film von Jay Chandrasekhar (2001)